Agência governamental — órgão do poder executivo
 Ambiente de desktop
 Escritório
 Escrivaninha — móvel
 Oficina
 Oficina de servicios — tipo de empresa
 Politburo — órgão de partidos políticos

Estados Unidos 
 Bureau of Aeronautics — extinta organização dos Estados Unidos
 Condado de Bureau — condado estadunidense no estado de Ilinóis
 International Broadcasting Bureau — agência federal do governo dos Estados Unidos
 Bureau Junction — vila localizada no estado americano de Ilinóis, no condado de Bureau
 Departamento Federal de Investigação (FBI) — instituição policial e de inteligência dos Estados Unidos

França 
 Deuxième Bureau — serviço de informação militar francês criado em 1871
 Bureau des Longitudes — instituição científica francesa
 Le Bureau — série televisiva francesa
 Louis Édouard Bureau — médico e botânico francês

Reino Unido 
 The Bureau — grupo musical inglês de new wave
 Second Bureau — filme de espionagem britânico de 1936

Outros lugares 
 Mikoyan-Gurevich Design Bureau — fabricante russa de aeronaves militares
 Mesa do Parlamento Europeu
 Bureau of Meteorology — agência executiva do governo da Austrália
 Yuzhnoye Design Bureau — empresa soviética de projetos de satélites e foguetes

Ver também 
 Burocracia